zabawa – aktywność służąca rozrywce
 Zabawa – herb szlachecki.

Miejscowości w Polsce 
 Zabawa – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Radłów 
 Zabawa – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Zabawa – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Książ Wielkopolski

Jednostki terytorialne 
 Zabawa – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973–1976
 Zabawa – dawna gromada w latach 1954-1972 w powiecie brzeskim w woj. krakowskim

Góry i wzniesienia 
 Zabawa – góra w Beskidzie Śląskim okalająca od strony południowo-zachodniej gminę Milówka.

Inne 
 Zabawa – album Krzysztofa Zalewskiego
 Zabawa – wieś na Ukrainie w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego